Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский монастырь — женский монастырь Елецкой епархии Русской православной церкви, расположенный в селе Троекурово (Лебедянский район) Лебедянского района Липецкой области.

История 
В 1854 года в Троекурове появилась православная женская община, созданная помещицами Голдобиной и Ключарёвой.

В 1857 году указом Святейшего синода при селе Троекурово Лебедянского уезда Тамбовской губернии была официально утверждена Иларионовская женская община.

Создание монастырского комплекса началось в 1871 году — по предсмертной просьбе самого Илариона. Тогда в монастырь включили, помимо Димитриевской церкви, храм Успения Пресвятой Богородицы (Иван Раевский, 1841).

В 1880 году над западными воротами возвели церковь во имя пророка Илии. На месте разобранного деревянного Владимирского собора был построен новый — каменный; его освятили в 1893 году.

В 1897 году возвели колокольню, в 1913 году перестроили трапезный храм — во имя Архангела Михаила.

На территории монастыря находились хозяйственные постройки — кухня, трапезная, столярная, ледник, гостиница, скотная и просфорня. Эти здания были муниципализированы в 1918—1923 годах.

Владимирский собор и Димитриевская церковь продолжали действовать почти до закрытия монастыря. В 1929 году прекратились богослужения в соборном храме, и в нём разместился клуб совхоза. Димитриевский храм действовал как приходской ещё несколько лет после закрытия монастыря. Богослужения в нём прекратились, скорее всего, после ареста и ссылки в 1933 году последнего священника храма Георгия Голубева.

В советские годы в монастыре размещался завод по производству соков, хлебопекарня, клуб. Восстановление началось 6 октября 2003 года, когда Троекуровский Свято-Димитриевский Иларионовский монастырь был вновь открыт. С того момента тут ведутся реставрационные работы.

Жилые дома на землях монастыря, хозяйственные постройки, а также фабрика по производству яблочного сока и пюре (находилась в подвалах монастыря) разрушены, а на окрестных землях, перешедших монастырю, теперь проживают монахини.

Церкви Троекуровского монастыря 
 Надвратный храм святого пророка Илии
 Церковь Димитрия Солунского
 Собор Владимирской иконы Божьей Матери
 Церковь во имя архангела Михаила
 Каменная надвратная колокольня
 Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы (кладбищенская)

Монастырские праздники 
 3 июня — после литургии крестный ход на источник Владимирской иконы Божией Матери
 6 июля — день Владимирской иконы Божией Матери
 13 июля — Обретение мощей преподобного Илариона, Троекуровского затворника
 2 августа — Ильин день, престольный праздник с крестным ходом
 8 сентября — Сретение Владимирской иконы Божией Матери
 17 октября — День памяти священномученика Тихона и исповедницы Хионии Архангельских
 8 ноября — День памяти священномученика Димитрия Солунского с крестным ходом
 18 ноября — День памяти преподобного Илариона, Троекуровского затворника
 21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих сил бесплотных

Ссылки 
 Расписание богослужений в Троекуровском монастыре
 Церкви Троекуровского монастыря
 фотогалерея Церквей Троекуровского монастыря и его территорий

Монастыри Елецкой епархии
Появились в 1871 году
Лебедянский район
Монастыри Липецкой области